Dytrych (Dytryk, Teodoryk) – imię męskie pochodzenia germańskiego

Osoby o tym nazwisku:
 Benedykt Dytrych – polski wojskowy, historyk
 Lucjan Dytrych – polski aktor teatralny i filmowy